Vor Frue Kirke kan henvise til flere artikler ('Vor Frue' = Jomfru Maria):

Danske kirker 
 Vor Frue Kirke (Assens) – en kirke i Assens Sogn, Assens
 Vor Frue Kirke (Flensborg) – en kirke i Flensborg
 Vor Frue Kirke (Flødstrup) – en kirke i Flødstrup Sogn, Nyborg Kommune nordvest for Nyborg by. Må ikke forveksles med kirken i selve Nyborg der også hedder Vor Frue (se nedenfor).
 Vor Frue Kirke (Kalundborg) – en kirke i Vor Frue Sogn, Kalundborg
 Vor Frue Kirke (København) – domkirken i Vor Frue Sogn, København
 Nyborg Vor Frue Kirke – en kirke i Nyborg Sogn, Nyborg. Må ikke forveksles med kirken i Flødstrup Sogn som også hedder Vor Frue (se ovenfor).
 Vor Frue Kirke (Næstved) – den katolske kirke i Næstved
 Vor Frue Kirke (Odense) – en kirke i Vor Frue Sogn, Odense
 Gammel Vor Frue Kirke – den gamle kirke på hjørnet af Grønnegade og Fruegade, 4000 Roskilde i Roskilde Domsogn, Roskilde
 Vor Frue Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Skive Sogn, Skive
 Vor Frue Kirke (Slagelse) – den katolske kirke i Slagelse
 Vor Frue Kirke (Svendborg) – en kirke i Vor Frue Sogn, Svendborg
 Vor Frue Kirke (Trondheim) – en kirke i Trondheim
 Ny Vor Frue Kirke (Vor Frue) – en kirke i byen Vor Frue Sogn, Vor Frue ved Roskilde
 Vor Frue Kirke (Vordingborg) – en kirke i Vordingborg Sogn, Vordingborg
 Vor Frue Kirke (Aalborg) – en kirke i Vor Frue Sogn, Aalborg
 Vor Frue Kirke (Oksbøl Sogn) – en kirke i Oksbøl Sogn, Sønderborg Kommune
 Vor Frue Kirke (Sønderborg Kommune) – en kirke i Notmark Sogn, Sønderborg Kommune
 Vor Frue Kirke (Aarhus) – en kirke i Vor Frue Sogn, Århus (Ikke at forveksle med nedenstående kirke i Aarhus af samme navn)
 Vor Frue Kirke (katolsk kirke i Aarhus) – en romersk-katolsk kirke i Århus
 Ribe Domkirke – Vor Frue Domkirke

Udenlandske kirker med navn "Vor Frue Kirke" 
 Frauenkirche - Kirker ved navn "Vor Frue Kirke" i Tyskland
 Notre Dame de Paris, Paris, Frankring
 Notre Dame de Chartres, Chartres, Frankring
 Notre Dame de Reims, Reims, Frankring
 Liebfrauenkirche, Trier, Tyskland

Fiktive kirker 
 Vor Frue Kirke i Korsbæk i den danske tv-serie Matador.

Se også 
 Vor Frue Kirke (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2004 instrueret af Nils Vest